Christen-Democratische Partij, een Nederlandse politieke partij
Cassa Depositi e Prestiti, een investeringsbank in handen van de Italiaanse overheid
Cisco Discovery Protocol, een communicatieprotocol m.b.t. cumputernetwerken
Census-designated place, een type plaats in de VS
CDP (studievereniging), de studievereniging criminologie en strafrechtstoepassing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
Congress for Democracy and Progress, een politieke partij in Burkina Faso
Cytidinedifosfaat, een bio-organische verbinding